Фамилија Бањуелос има више значења:

 Фамилија Бањуелос, Ехидо Сонора 2 (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Бањуелос, Ехидо Табаско (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Бањуелос, Ехидо Тула (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Бањуелос, Колонија Силва (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику